Juha od prokulica tradicionalna je juha svakog župskog domaćinstva.

Jednostavna je i sastavljena od plodova koje je svako domaćinstvo imalo. Župke su je spremale “fatižim” (običnim) danima kad trpeza nije mogla biti vele bogata, ali je ipak trebala dati potrebnu energiju težačkom životu.  U laganoj juhi od telećih ili pilećih kosti skuhaju se prokule (brokul). Tako skuhane preliju se napose napravljenom juhom od luka, maslinova ulja, vrhnja (domaćeg skorupa), brašna, mrkve, limunova soka, česna (češnjak), tvrdo kuhanih jaja i tekućeg temeljca u kome su se skuhale prokule.

Ova juha je danas, uz suvremenom načinu života prerasla u pravi gurmanski uradak vrijedan i nedjeljnog objeda.

Juhe